Quintus Pompeius ist der Name folgender Personen:

* Quintus Pompeius (Konsul 141 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Pompeius Falco, römischer Politiker, Suffektkonsul 108 n. Chr.